Hybosida är ett släkte av spindlar. Hybosida ingår i familjen Palpimanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindlar
Hybosida